Roijakkers ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Roijakkers (* 1980), niederländischer Basketballtrainer
 Thomas Roijakkers (* 1978), niederländischer Basketballtrainer